Mohamed Maouche peut désigner :

 Mohamed Maouche (1936- ), footballeur franco-algérien évoluant au poste d'attaquant, reconverti ensuite entraîneur
 Mohamed Maouche (1993- ), footballeur français évoluant au poste de milieu défensif